Хьюз () — распространённая валлийская и ирландская фамилия.

Известные носители

А 
 Хьюз, Аарон (род. 1979) — североирландский футболист, защитник.
 Хьюз, Альфред (1868—1935) — британский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Хьюз, Артур (1831—1915) — английский иллюстратор и живописец.

Б 
 Хьюз, Барнард (1915—2006) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Хьюз, Барри (1937—2019) — валлийский футболист и тренер.
 Хьюз, Брайан (род. 1976) — английский футболист.

Г 
 
 Хьюз, Гленн (род. 1951) — вокалист и бас-гитарист.
 Хьюз, Гленн (1950—2001) — танцор в диско-группе Village People с 1977 по 1995 гг., обычно носивший костюм «байкера».
 Хьюз, Говард (1905—1976) — американский промышленник-предприниматель, инженер.

Д 
 Хьюз, Деклан (род. 1973) — североирландский снукерист.
 Хьюз, Джаррид (род. 1995) — австралийский сноубордист, выступающий в сноуборд-кроссе.
  (род. 1961) — американский социолог, директор Института этики и новых технологий.
 Хьюз, Джеймс Мёрсер Лэнгстон (1902—1967) — американский поэт, прозаик, драматург и колумнист.
 Хьюз, Джек (род. 2001) — американский хоккеист, первый номер драфта НХЛ.
 Хьюз, Джесси (род. 1972) — американский музыкант из Гринвилля, штат Южная Каролина.
 Хьюз, Джоан (1918—1993) — британская женщина-авиатор, самая молодая лётчица Великобритании.
 
 Хьюз, Дивон (род. 1972) — американский профессиональный рестлер.
 Хьюз, Дэвид Эдвард (1831—1900) — английский изобретатель.
 Хьюз, Дэн (род. 1955) — американский баскетбольный тренер, чемпион и тренер года женской НБА.

К 
 Хьюс, Карен (род. 1956) — международный вице-председатель пиар-компании Burson-Marsteller.
 Хьюз, Ким (род. 1952) — американский профессиональный баскетболист.
 Хьюз, Клара (род. 1972) — канадская велогонщица и конькобежка.
 Хьюз, Крис (род. 1983) — американский предприниматель, один из основателей Facebook.
 Хьюз, Куинн (род. 1999) — американский хоккеист.
 Хьюз, Кэрол (наст. имя Катерина Мэйбл Хакилл; 1910—1995) — американская киноактриса.

Л 
 Хьюз, Ларри (род. 1979) — американский профессиональный баскетболист.
 Хьюз, Ли (род. 1976) — английский футболист, центральный нападающий футбольного клуба «Порт Вейл».
 Хьюз, Ллойд (1897—1958) — американский актёр немого кино.
 Хьюз, Луис (род. 1949) — американский бизнес-менеджер.
 Хьюз, Лэнгстон (1902—1967) — американский поэт, прозаик, драматург и колумнист.

М 
 Хьюз, Майк (род. 1959) — канадский гребец.
 Хьюз, Майк (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Хьюз, Марк (род. 1963) — валлийский футболист, нападающий.
 Хьюз, Марк Рейнольдс (1956—2000) — американский предприниматель, основатель компании «Гербалайф».
 Хьюз, Маттиас (род. 1959) — немецкий актёр.
 Хьюз, Мэри Бет (1919—1995) — американская актриса.
 Хьюз, Мэтт (род. 1973) — американский боец ММА, дважды чемпион UFC в полусреднем весе.

Н 
 Хьюз, Натали (род. 1976) — австрало-британская баскетболистка.
 Хьюз, Нед (1900—2009) — британский долгожитель.
 Хьюз, Норман (род. 1952) — английский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.

О

Р 
 
 Хьюз, Роберт Эрл (1926—1958) — один из самых тяжёлых людей за всю историю медицины.

С 
 Хьюз, Сара (род. 1985) — американская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка.
 Хьюз, Сара Тилман (Sarah Tilghman Hughes, 1896—1985) — федеральная судья США, единственная женщина, приводившая к присяге президента США (Линдона Джонсона 22 ноября 1963 г.).

Т 
 Хьюз, Тед (настоящее имя Эдвард Джеймс Хьюз; 1930—1998) — английский поэт и детский писатель.
 Хьюз, Том (1878—1956) — американский бейсболист.
 Хьюз, Том (1884—1961) — американский бейсболист.
 Хьюз, Том (1892—1915) — английский футболист.
 Хьюз, Том (1907—1989) — американский бейсболист.
 Хьюз, Том (род. 1923) — австралийский политик, депутат Палаты представителей с 1963 по 1972 год.
 Хьюз, Том (род. 1934) — американский бейсболист.
 Хьюз, Том (род. 1985) — английский актёр.
 Хьюз, Томас (1823—1896) — английский писатель, адвокат.
 Хьюз, Томас (1925—2023) — американский правительственный чиновник, директор Бюро разведки и исследований Государственного департамента США.

У 
 Хьюз, Уилл (род. 1995) — английский футболист, полузащитник.
 Хьюз, Уильям Моррис (1862—1952) — премьер-министр Австралии.
 Хьюз, Уоррен (род. 1969) — британский автогонщик.

Ф 
 
 Хьюз, Финола (род. 1960) — американская актриса кино и театра.
 Хьюз, Фиона (род. 1990) — британская лыжница.
 Хьюз, Фредерик (1866—1956) — британский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Хьюз, Фрэнсис (1956—1981) — ирландский волонтёр, член Временной Ирландской республиканской армии.

Ч, Ш 
 Хьюз, Чарльз Эванс (1862—1948) — американский государственный деятель.
 Хьюз, Шарлотта (1877—1993) — английская долгожительница, самый пожилой человек в истории Англии.

Э 
 Хьюз, Эдвард (1720—1794) — британский адмирал эпохи войны за независимость США.
 Хьюз, Эдвард Роберт (1851—1914) — английский живописец, племянник Артура Хьюза.
 Хьюз, Элайджа (род. 1998) — американский баскетболист.
 Хьюз, Элла (род. 1995) — британская порноактриса.
 Хьюз, Эмили (род. 1989) — американская фигуристка-одиночница.
 Хьюз, Эмлин (1947—2004) — английский футболист, защитник.

Ю 
 Хьюз, Юджин (род. 1955) — ирландский снукерист.

 Братья Хьюз — братья-близнецы Альберт и Аллен Хьюз, американские режиссёры, продюсеры и сценаристы, известны как The Hughes brothers.

Составные фамилии 
 Касл-Хьюз, Кейша (род. 1990) — актриса из Окленда (Новая Зеландия), номинантка на премию «Оскар».
 Слейтон-Хьюз, Хелен (1930—2022) — американская актриса.
 
 Хьюз-Фулфорд, Милли Элизабет (1945—2021) — американская астронавтка.

Компании 
 Hughes Aircraft — американская военно-промышленная авиастроительная компания.
 Hughes Helicopters — американская вертолётостроительная компания.

См. также